Sagartiidae är en familj av koralldjur som beskrevs av Gosse 1858. Enligt Catalogue of Life ingår Sagartiidae i ordningen havsanemoner, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Acontiaria, klassen Hexacorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sagartiidae 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Sagartiidae